Новак Ђоковић је био бранилац титуле, али је елиминисан у групној фази.

Николај Давиденко је освојио турнир, победивши Хуана Мартина дел Потра у финалу са 6:3, 6:4. На путу до титуле савладао је победнике сва четири гренд слема у 2009. години: Рафаела Надала у групној фази (Отворено првенство Аустралије), Роџера Федерера у полуфиналу (Ролан Гарос и Вимбдлон) и Хуана Мартина дел Потра у финалу (Отворено првенство САД).

Енди Родик се квалификовао за завршни турнир по седми узастопни пут, али се повукао због повреде левог колена. Његово место је попунио Робин Седерлинг, коме је ово било прво учешће. Поред Седерлинга, на турниру је дебитовао и Фернандо Вердаско.

Носиоци

Жреб

Завршница

Групе

Група А 

</center>

Група Б 

</center>

Референце

Спољашње везе 

  
 Жреб
 Резултати

Тенис мастерс куп 2009.